Lennart Bång, född den 5 juni 1969, är en svensk spoken word-artist, estradpoet och komiker.

Våren 2008 blev han Sveriges första spoken word-artist som turnerade landet runt med en ståuppkomiker, Thomas Järvheden och showen "Seriöst roligt". Hösten 2008 deltog han i SVT Rampljuset samt startade Sveriges första spoken word-klubb på Underbara Bar i Stockholm tillsammans med Lukas Duczko och Sascha Abdelnabi. Klubben sändes även som TV-serie om fem avsnitt på ZTV våren 2009.

Vintern/våren 2009 deltog han i säsong tre av Talang 2009 på TV4.

Hans mest kända verk är anti-mobbning kortfilmen "Stå upp för de Tysta", ett collage över nutiden från Talang 2009 samt hans invigningstal på Peace&Love 2011: "Vi är Sverige".

Externa länkar 
 Lennart Bång - officiell hemsida

Svenska poeter
Svenska komiker
Män
Födda 1969
Levande personer